Příjmení Bečvář (Bečvářová), v původním významu příslušník řemesla bečvářství (výroba beček, sudů a kádí), nosí tyto osobnosti:

 Anna Vetterová-Bečvářová (1884–1968) – česká politička
 Antonín Bečvář (1901–1965) – český astronom a klimatolog
 Barbora Josefa Bečvářová (1893–1960) – česká spisovatelka a publicistka
 Filip Bečvář (1846–1908) – český politik
 Ivan Bečvář (* 1934) – český politik
 Jan Bečvář, více osobností, viz rozcestník
 Josef Bečvář (* 1958) – český voják, od roku 2015 náčelník Generálního štábu Armády ČR
 Karel Bečvář (1917–1942) – navigátor 311. československé bombardovací perutě
 Marie Bečvářová (1878–1936) – česká herečka
 Miloš Bečvář (* 1957) – československý běžec na lyžích a cyklista
 Roman Bečvář (* 1966) – český házenkář
 Václav Bečvář (1913–1945) – český policista, účastník Pražského povstání zavražděný nacisty

podobné
 Bednář - české příjmení odvozené od souvisejícího řemesla

další významy
 Bečvář (kráter) – kráter na Měsíci

Externí odkazy